

Biografia 
Anche suo fratello Elton è un calciatore.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 13 novembre 2022.

Note

Collegamenti esterni